Парламентарни избори у Грчкој 2012. могу да се односе на:

 Парламентарни избори у Грчкој (мај 2012), изборе 6. маја
 Парламентарни избори у Грчкој (јун 2012), изборе 17. јуна

Избори у Грчкој
Избори 2012.